Nihalo je lahko:
 Nihalo - telo, ki niha
 Nihalo, film iz leta 1968, režija George Schaefer, igrata George Peppard in Jean Seberg